Скотт Джеймс Ремнант (родился 18 июля 1980) — инженер-разработчик программного обеспечения с открытым исходным кодом. Скотт долгое время был разработчиком Debian до 2006 года и работал «менеджером разработчиков Ubuntu» над дистрибутивом Ubuntu Linux в компании Canonical Ltd. В настоящее время он работает в Google в качестве технического руководителя по системам Bluetooth.

Карьера 
 Руководил юмористическим сайтом Linux Segfault.org.
 Будучи разработчиком Debian, Скотт поддерживал несколько важных пакетов, в частности libtool и dpkg.
 Является автором системы инициализации Upstart.
 Разработал систему агрегации веб-блогов Planet.
 Входил в состав Технического совета Ubuntu до октября 2011 года.

Личная жизнь 
Скотт — открытый гей, и считает, что важно открыто говорить об этом, чтобы поддержать других в сообществе открытого программного обеспечения.

Примечания 

Разработчики свободного программного обеспечения